Анатолий Панченко:
 Панченко, Анатолий Анатольевич (род. 1983) — украинский шашист и шашечный композитор.
 Панченко, Анатолий Григорьевич (род. 1938) — советский партийный деятель.